Симо́н Ро́льфес (; род. 21 января 1982 года, Иббенбюрен, ФРГ) — немецкий футболист, опорный полузащитник. Серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.

Свою профессиональную карьеру начинал в составе «Алемании», где провёл сезон 2004/05. С 2005 выступал в «Байере», провёл за это время более 350 матчей, нередко отмечаясь важными голами. С 2012 года до окончания карьеры являлся капитаном «фармацевтов». В прощальном матче получил звание почётного капитана «Байера», присоединившись к другим клубным легендам Ульфу Кирстену, Карстену Рамелову и Бернду Шнайдеру.

Биография 
Рольфес родился и вырос в многодетной семьи из района Северной Вестфалии. Симон был четвертым сыном в семье учителей местной школы. Сам игрок посещал начальную школу Оверберг, а после перебрался в гимназию из соседнего городка Фюрстенберг. Как вспоминает Симон, впервые он начал играть в футбол в местной спортивной школе. А уже в 17-летнем возрасте присоединился к академии «Вердера», переживавшего очередную эпоху расцвета.

Клубная карьера 
В первый же год своего нахождения в юниорской команде бременского клуба выиграл кубок «Мерседеса», став лучшим игроком турнира. В 2002 году подписал с «Вердером» профессиональный контракт и попал в заявку на матчи Бундеслиги 2002/03. Однако сыграть здесь Симон так и не сумел, проводя большую часть сезона в резерве команды. За четыре сезона немецкий опорник провёл в состав резерва ровно 100 матчей, отличившись 18 раз. За это время «Вердер II» выступал в региональной лиге Бремен, позже поднимался до национального уровня, однако во время ухода Рольфеса вновь оказался на старом месте.

«Алемания» 
В сезоне 2004/05 Рольфес присоединился к клубу из Второй Бундеслиги «Алемания». Именно в этой команде состоялся профессиональный дебют 22-летнего футболиста. В футболке «Алемании» Симон провёл 28 матчей немецкого чемпионата и 4 игры Кубка УЕФА (по итогам предыдущего сезона клуб достиг финала Кубка Германии). А уже летом 2006 года Рольфес получил возможность выступать в Бундеслиге, присоединившись к ливеркузенскому «Байеру», где впоследствии и проведет всю свою карьеру.

«Байер 04» 
«Фармацевты» в то время с грохотом катились с Олимпа европейского футбола. После грандиозного выхода в финал Лиги чемпионов и второго места в Бундеслиге команда рассталась со всеми лидерами, поэтому главному тренеру команды Михаэлу Скиббе приходилось заново собирать состав. Рольфес без труда закрепился в опорной зоне «Байера» и в сезонах 2006/07, 2007/08 стал единственным игроком «фармацевтов», отыгравший все 34 матча. А всего же в четырех дебютных сезонах Симон пропустил всего четыре матча, являясь ключевым игроком «фармацевтов».

В 2007 году игрок официально дебютировал в национальной сборной Германии, попутно сыграв свою первую игру в ранге капитана «Байера». На старте сезона 2007/08 состоялось первое продление контракта между Симоном и «Байером». Стороны продлили соглашение до 2010 года, а зарплата игрока повысилась до 1,25 миллионов евро в год. 17 мая 2008 года он сыграл свой сотый матч в Бундеслиге в майке «Байера». Несмотря на то, что Рольфес рассматривался тренерами «Байера» в первую очередь в качестве игрока оборонительного плана, на его счету было немало важных голов. К примеру, в последнем матче дебютного сезона он забил победный гол в ворота дортмундской «Боруссии» и помог своей команде квалифицироваться напрямую в еврокубки.

Дебют в сборной Германии значительно поднял репутацию игрока в глазах европейских клубов. В сезоне 2008/09 «Байер» добрался до финала Кубка Германии, где уступил родному клубу Симона «Вердеру». По окончании сезона 27-летний полузащитник вновь продлил соглашение с «фармацевтами» — на этот раз до 2013 года.

Сезон 2009/10 получился самым неоднозначным в карьере Рольфеса. Ещё на предсезонных сборах он получил травму колена и был вынужден «лечь под нож». Однако игрок сумел восстановиться к началу сезона и уже в третьем туре Бундеслиги отметился двумя голевыми передачами. 12 сентября дубль Рольфеса помог команде одолеть на выезде действующего чемпиона Германии «Вольфсбург». Затем Симон стал автором единственного гола в противостоянии с «Кёльном». Однако затем случился рецидив травмы колена и опорник выбыл из строя до января. Вернувшись, Рольфес провёл два неполных матча, после чего повредил хрящ колена, из-за которого не только пропустил остаток чемпионата, но и не отправился на чемпионат мира в составе сборной Германии. Спортивный директор «Байера» Руди Фёллер попытался поддержать своего полузащитника:

Тогда казалось, что карьера одного из самых стабильных игроков Бундеслиги, сумевшего вытеснить из старта сборной Бастиана Швайнштайгера, идёт на спад. В триумфальном для «Байера» сезоне 2010/11 Симон уже не являлся железобетонным игроком основы. Выходы в старте он чередовал с выходами со скамейки запасных, отметившись шестью голами во всех турнирах. Второй сезон подряд Рольфесу удалось оформить дубль на «Фольксваген-Арена», а также забить важнейший гол в ворота «Гамбурга».

Впоследствии немец так и не сумел вернуться на свой прежний уровень. 9 сентября 2012 года он преодолел символическую отметку в 200 матчей в рамках немецкого первенства. Накануне сезона 2012/13 Симон стал капитаном «Байера», а уже в марте очередной раз продлил соглашение с клубом до 2015 года. В октябре 2013 года Симон забил четыре гола, два из которых пришлись на турнир Лиги чемпионов. Сезон 2013/14 в целом стал самым результативным в карьере игрока: 7 голов и 5 голевых передач.

Летом 2014 года «Байер» возглавил немецкий специалист Рогер Шмидт. Он выпускал на место Рольфеса другого немецкого игрока Гонсало Кастро. В течение осеннего отрезка чемпионата капитан «Байера» провёл всего четыре полные игры, отметившись единственным голом в противостоянии с «Фрайбургом» (1:0). А уже 7 декабря игрок объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона 2014/15. За это время он провёл в составе «Байера» более 350 матчей. Вскоре стало известно, что Симон завершает курсы спортивного менеджмента и, скорее всего, вернется в «Байер» в качестве одного из помощников главного тренера.

Карьера в сборной 
Симон регулярно получал вызов в юношескую и молодежную команду сборной Германии. В составе команды до 18 лет провёл 8 игр, до 20 — 5, а в молодёжке сыграл однажды. В национальной сборной Рольфес дебютировал в матче против Дании 28 марта 2007 года. 16 мая 2008 года Симон попал в заявку сборной Германии для поездки на чемпионат Европы 2008 года. На этом турнире Симон провёл две игры: четвертьфинал против Португалии (2:3) и полуфинал против Турции (3:2). 

Симон провёл три матча отборочного цикла к ЧМ-2010 и имел все шансы отправиться на финальный турнир, однако та самая злополучная травма колена перечеркнула все планы футболиста:

Впоследствии Симон вызывался на различные товарищеские матчи, отыграв в сумме 26 матча и отличившись двумя голами.

Личная жизнь 
12 июня 2009 года Рольфес женился на своей подруге Дженни. У пары трое дочерей: Ливия-Мари (род. 24 мая 2010), Виктория-Амели (род. 27 ноября 2012) и Шарлотта-Софи (род. 17 июля 2015).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль Симона Рольфеса на сайте fussballdaten.de
 Профиль Симона Рольфеса на сайте worldfootball.net
 Статистика Симона Рольфеса на сайте National-football-teams
 Профиль Симона Рольфеса на сайте Espnfc.com
 Профиль Симона Рольфеса на сайте Transfermarkt

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Ройтлинген»
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Игроки ФК «Байер 04»